Слив:
 Слив водопадный — понятие, описывающее динамику водного потока.
 Слив плотины — элемент гидротехнического сооружения.
 Слив в сантехнике — часть сантехнического устройства: слив унитаза, слив ванны и т. д.
 Слив — выдача конфиденциальной информации, заинтересованным лицам. Пример устойчивого выражения — «слив компромата». Также используется как глагол, например, «слить бензин» (в значении «вылить куда-либо»).
 Слив — в компьютерном сленге: выражение «слить» означает загрузить файл из интернета или самостоятельного периферийного устройства на компьютер.
 Слив — проигрыш в споре или любом другом противостоянии, устойчивое выражение «слив засчитан», если речь идет о диспуте. «Сливать кого-то» — убивать, побеждать в компьютерных играх. «Такой-то слился» — проиграл.
 Слив в парапланеризме — потеря высоты.
 СЛИВ в бариатрии — операция рукавной гастропластики для похудения.

Примечания